Гласс (Glass либо Glaß) — фамилия. Известные носители:

 Гласс, Бернхард (род. 1957) — немецкий саночник, олимпийский чемпион, ныне тренер.
 Гласс, Герман (1880—1961) — американский гимнаст, чемпион Олимпийских игр 1904 года.
 Гласс, Готтард (более известен как Узиэль Галь; 1923—2002) — израильский конструктор стрелкового оружия, создатель пистолета-пулемёта Узи.
 Гласс, Джефф (род. 1985) — канадский хоккеист.
 Гласс, Дэвид (1829—1906) — канадский политик.
 Гласс, Картер (1858—1946) — американский политик, издатель, 47-й министр финансов США.
 Гласс, Коди (род. 1999) — канадский хоккеист.
 Гласс, Кимберли (род. 1984) ― американская волейболистка и модель.
 Гласс, Кристиан Хенрик (1821—1893) — датский композитор, пианист и органист. Отец Луи Гласса.
 Гласс, Луи (1864—1936) — датский композитор и педагог. Сын Кристиана Хенрика Гласса.
 Гласс, Луис (1845—1924) — изобретатель музыкального автомата.
 Гласс, Олив (род. 1990) ― американская порноактриса и эротическая модель.
 Гласс, Роберт (род. 1932) — американский инженер, специалист в сфере качества программного обеспечения.
 Гласс, Рон (1945—2016) — американский актёр, известный по роли в телесериале «Барни Миллер».
 Гласс, Стивен (род. 1972) — американский журналист.
 Гласс, Таннер (род. 1983) — канадский хоккеист.
 Гласс, Фёдор Генрихович (1903—1940) — советский учёный, специалист в области аэродинамики.
 Гласс, Филип (род. 1937) — американский композитор, часто относимый к минимализму.
 Гласс, Ханна (1708—1770) — английская кулинарная писательница.
 Гласс, Хью (1783—1833) — американский маунтинмен и первопроходец, известный по схватке с медведем.
 Гласс, Чарлз Эдвард (1934—1998) — американский собиратель и исследователь кактусов.
 Гласс, Эдуард (1902—1980) — австрийский шахматист.

Топонимы 
 Гласс — река на острове Мэн.
 Гласс-Хаус — группа из одиннадцати холмов в районе Саншайн-Кост, штат Квинсленд, Австралия.

См. также 
 Глас